Патент — документ, що засвідчує авторство на винахід та виключне право на використання його протягом певного строку.
 Торговий патент — свідоцтво на право займатися торгівлею або промислом.
 Патент — назва законодавчих документів (указів), що видавалися імператором у Австро-Угорській монархії (т. зв. «цісарський патент»).